Џаред Френсис Харис (; 24. август 1961) британски је глумац, познат по својим улогама Лејна Пирса у телевизијској драми Људи са Менхетна, Дејвида Роберта Џоунса у научно-фантастичној серији Фринџ, краља Џорџа VI у историјској серији Круна и Валерија Легасова у минисерији Чернобиљ. Такође је имао значајне улоге у филмовима као што су Необични случај Бенџамина Батона (2008), Шерлок Холмс: Игра сенки, Линколн и Савезници.

Филмографија

Филмови

Телевизија

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1961.
Британски глумци
Енглески гласовни глумци
Добитници награде Сателит